Miejscowości w USA:
 Minneota – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon
Gminy w USA:
 Minneota (ang. Minneota Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Jackson